Die Zweite Division 1966/67 war die 50. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 4. September 1966 und endete am 7. Mai 1967.

Modus 
Die 16 Vereine spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenersten stiegen in die Erste Division auf, während die beiden Tabellenletzten in die Dritte Division abstiegen.

Aus der Ersten Division war ein Verein in die Zweite Division abgestiegen, der zweite Klub (RCS Brügge) wurde in die Dritte Division strafversetzt.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer

Fußballsaison 1966/67